

Cinema 
 Spring Fever – film del 1919 diretto da Hal Roach
 Spring Fever – film del 1923 diretto da Harry Edwards
 Spring Fever – film del 1927 diretto da Edward Sedgwick
 Spring Fever – film del 1982 diretto da Joseph L. Scanlan
 Chūnfēng chénzuì de yèwǎn –  film del 2009 diretto da Lou Ye, noto anche come Spring Fever

Musica 
 Spring Fever – album di Chuck Mangione del 1962